Gemeindebezirk Döbling (tyska: Döbling) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Döbling till "19. Bezirk", det 19:e bezirket. 

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Döbling gränsar till Gemeindebezirk Floridsdorf, Gemeindebezirk Brigittenau, Gemeindebezirk Alsergrund, Gemeindebezirk Währing, Gemeindebezirk Hernals och Klosterneuburg. 

Terrängen i Gemeindebezirk Döbling är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

Runt Gemeindebezirk Döbling är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Döbling är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)